Рубина — женская форма фамилии . Известные носители:
 Рубина, Айеша (род. 1969) — индийский мусульманский педагог, социальный работник, общественная деятельница. 
 Рубина, Алла Давидовна (род. 1944) — главный балетмейстер Национального русского драматического театра имени Леси Украинки и Национального украинского театра Ивана Франко.
 Рубина, Дина Ильинична (род. 1953) — русская писательница, киносценарист.
 Рубина, Рива Рувимовна (1906—1987) — еврейская советская писательница, переводчик, критик, литературовед. 
 Рубина, Серафима Семёновна (более известна под фамилией Юнгай; 1914—1993) — советский композитор, пианист, педагог.